Slovo The Egg (anglicky vejce, vajíčko) má několik významů.
 The Egg (skupina) – britská hudební skupina,
 The Egg (opera) (Vajíčko) – opera Giana Carla Menottiho.

Viz také:
 The Serpent's Egg – album skupiny Dead Can Dance,
 The Serpent's Egg (film) – film Ingmara Bergmana.
 Egg – více významů